gadżet
 Wikipedia:Narzędzia, dostępne jako Gadżety

Zobacz też 
 Gadżet i Gadżetinis – francuski serial animowany 2002-2003
 Inspektor Gadżet